Иван Александрович Леко́мцев (19 июля 1985 года, Глазов, СССР) — российский хоккеист, защитник.  Игрок клуба «Югра», выступающего в ВХЛ.

Биография 
Воспитанник глазовского хоккея. Начал карьеру в ижевской «Ижстали». Сезон 2006/07 провёл в белорусских Экстралиге и Высшей лиге. После возвращения в Россию играл за «Нефтехимик», «Автомобилист» и «Ладу».

После банкротства «Лады» подписал контракт с «Атлантом», но за подмосковный клуб ни одного матча так и не провёл, после чего перешёл в «Югру». Провёл в составе клуба два сезона, после чего перешёл в новосибирскую «Сибирь»

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 28 марта 2014 года

Ссылки 
 
 Профиль игрока на официальном сайте ХК «Югра»
 Статистика Ивана Лекомцева на r-hockey.ru
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Юниор» Минск
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Северсталь»